Роберт Джон Дауни-старший (; настоящая фамилия Элиас, ; 24 июня 1936, Нью-Йорк, США — 7 июля 2021, там же) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, оператор и монтажёр.

Биография 
Родился в Нью-Йорке. Его отец, Роберт Элиас, был литовско-еврейского происхождения; мать Бетти Маклафлин, — наполовину ирландка, наполовину еврейка. Его бабушка и дедушка по отцовской линии, носившие до эмиграции фамилию Эльяшович, происходили из Ионавы и Прен.

Роберт Дауни-старший прославился как сценарист и режиссёр независимых фильмов. Какое-то время работал на коммерческой радиостанции. Фильм «Патни Своуп» (1969) стал одной из его первых работ, который сразу получил признание критики. В 1970 году он снял фильм «Загон», в котором впервые сыграл его сын — Роберт Дауни-младший. После этого последовал ряд творческих неудач, и Роберт начал употреблять наркотики. Его жена Элси Дауни ушла от него с детьми. Вторая жена, Лора Эрнст, помогла ему справиться с собой. Он снял фильм «Компания Хьюго» (1997) и оказался на вершине голливудского успеха. Через некоторое время Лора умерла. Дауни стойко перенес этот удар судьбы и не вернулся к употреблению наркотиков. По его собственному признанию, «всё это он обязан сделать ради памяти Лоры».

Умер 7 июля 2021 года в Нью-Йорке на 86-м году жизни.

Личная жизнь 
Был женат трижды:
 на Элси Дауни (развод). Сын — актёр Роберт Дауни-младший, дочь — актриса и писательница Эллисон Дауни;
 на Лоре Эрнст (умерла);
 на Розмари Роджерс.

Фильмография

Примечания

Ссылки